Sainte Berthe peut désigner plusieurs saintes chrétiennes
 Berthe d'Avenay (), abbesse d'Avenay-Val-d'Or, fêtée localement le  en Occident et le 28 avril en Orient ;
 Berthe de Blangy († 725), abbesse de Blangy en Artois ; fêtée le 4 juillet ;
 Berthe de Bingen (), mère de saint Rupert de Bingen duc de Bingen, ermites en Rhénanie ; fêtés le 15 mai.

Sources et références